E57 oder E 57 steht für:
 Europastraße 57, eine Fernstraße von Sattledt in Österreich nach Ljubljana in Slowenien
 Motorsirene Typ E57

E57